Чашка — посудина невеликого обсягу для напоїв
 Чашка Петрі — неглибока посудина або тарілка циліндричної форми, зроблена з пластмаси або скла, яка широко використовується в біології для клітинної культури
 «Чашка» — оповідання Лесі Українки

 Чашка — село, община Чашка, Вардарський регіон, Північна Македонія
 Чашка — община, Вардарський регіон, Республіка Македонія

Дивись також 
 Чаша (значення)